A VI jelentései:

 6-os római szám
 Az Amerikai Virgin-szigetek kódja
 .vi, az Amerikai Virgin-szigetek top level domainje